Tork kan avse:

 Peter Tork (1942–2019), en amerikansk musiker
 Torkrum – ett rum avsett för att torka en viss typ av föremål
 Torkning – en konserveringsprocess där vatten eller andra vätskor lämnar ett livsmedel
 Spannmålstork – en anordning där spannmål, som skördats med hög vattenhalt, torkas
 Torkmaskin – en maskin som torkar pappersmassa
 Virkestork – en anläggning som torkar virke efter sågning på ett sågverk

 Tark (ort i Iran, Östazarbaijan), ort i Iran
 Tark (ort i Iran, Ardabil), ort i Iran